Der TuS Dietkirchen ist ein Sportverein aus dem Limburger Stadtteil Dietkirchen. Der Turn- und Sportverein Dietkirchen wurde im Jahre 1911 gegründet und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Limburg eingetragen. Zurzeit hat der Verein über 1000 Mitglieder, die in den verschiedenen Abteilungen aktiv sind. Neben der Hauptabteilung Fußball gibt es noch Abteilungen für Turnen, Tischtennis, Wandern, Tanzen, Gesundheitssport und Theater.

Seniorenfußball 
In der Saison 2018/19 wurde der Verein Vizemeister in der Verbandsliga Mitte und nahm an der Aufstiegsrunde zur Hessenliga teil, wo er den zweiten Platz belegte. Der damit verbundene Aufstieg in die Hessenliga ist der bislang größte Erfolg des Vereins.

Bilanz seit 2003

Juniorenfußball 
Der Verein unterhält 14 Juniorenmannschaften von der G-Jugend bis zur A-Jugend. 1987 wurde der TuS Dietkirchen für seine Jugendarbeit mit dem Sepp-Herberger-Preis ausgezeichnet. Zusammen mit dem SC Offheim betreibt der TuS Dietkirchen seit 2013 eine Kooperation im Jugendbereich mit dem SV Wehen Wiesbaden.

Sportgelände Reckenforst 
Der TuS Dietkirchen verfügt über einen Rasen- und einen Kunstrasenplatz, ein Beachvolleyballfeld sowie einen Gymnastikraum im Vereinsheim.

Weblinks 
 Website des Vereins

Einzelnachweise 

Tus Dietkirchen
Tus Dietkirchen
Fußballverein aus dem Landkreis Limburg-Weilburg
Limburg, 07
Gegründet 1911